University of New York se poate referi la:

 City University of New York: o rețea de universități publice din orașul New York
 State University of New York: o rețea de universități publice din statul New York

Vezi și:

 New York University: o rețea privată globală de universități fondată în orașul New York